Межжерін Віталій Олексійович (1933—2018) — український зоолог і еколог, доцент Київського університету.
 Межжерін Олексій Степанович (1905, село Починок Єльнінського повіту Смоленської губернії, тепер Смоленської області, Російська Федерація — 1981, місто Київ) — український радянський державний і партійний діяч. депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання, секретар Президії Верховної Ради Української РСР.
 Межжерін Сергій Віталійович  - д.б.н, професор, завідувач відділу еволюційно-генетичних основ систематики Інституту Зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України.